MacRoman — кодировка для западноевропейских языков (кроме исландского); используется только на компьютерах «Макинтош».

Таблица 

Нижняя часть таблицы (0—7F) не показана, так как совпадает с US-ASCII. Цифры под символами обозначают их номер в Юникоде.

Замечания:
 В позиции 0xF0 находится логотип Apple («надкушенное яблоко»), отсутствующий в стандарте Юникода (U+F8FF находится в области «пользовательских символов»); он будет правильно показан, если Вы сидите за Макинтошем.
 В позиции 0xDB первоначально находился символ ¤ (U+00A4), заменённый в 1998 г. на символ евро € (U+20AC).
 В позиции 0xBD первоначально находился символ ома (Ω, U+2126), заменённый в 1997 г. на своё каноническое разложение — греческую букву омега (Ω, U+03A9).
 Позиция 0x11 в некоторых шрифтах обозначает символ ⌘ (U+2318, place of interest sign / command key).

Ссылки 
 Официальная таблица кодировки на сайте www.unicode.org

Компьютерные кодировки